Le designazioni di Bayer y Velorum e Y Velorum sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

y Velorum (HD 83548)
Y Velorum (HD 91324)